1-й полк Червонного казачества (, 1-й пЧк) — пехотная, позднее кавалерийская, воинская часть в составе украинских советских войск, позднее в составе объединённых вооружённых сил советских республик.

История создания 
11−12 (24-25) декабря 1917 года в Харькове состоялся Первый Всеукраинский съезд Советов, провозгласивший Украинскую Народную Республику Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов (УНРС) (в противовес Украинской Народной Республике, провозглашённой Центральной радой в Киеве).

 был сформирован Временный Центральный Исполнительный Комитет Советов Украины и его исполнительный орган (правительство) — Народный секретариат. В составе Народного секретариата УНРС был создан Народный секретариат по военным делам, который возглавил В. М. Шахрай, его помощник — Ю. М. Коцюбинский.

 решением ЦИК Советов УНРС был образован краевой Военно-революционный комитет для борьбы с контрреволюцией.

В то же время в городе продолжали работать органы киевской Центральной рады, здесь были дислоцированы её воинские части.

Постановлением Народного секретариата от  на краевой Военно-революционный комитет была возложена организация Красной гвардии в общеукраинском масштабе. Одновременно было принято решение о формировании частей Червонного казачества.

По решению Народного секретариата в ночь с  на  в Харькове отряд красногвардейцев и советских войск под командованием В. М. Примакова окружил и разоружил 2-й Украинский запасной полк УНР (командир полка Е. И. Волох), офицеры и часть солдат которого враждебно относились к советской власти. Революционно настроенные солдаты 9-й и 11-й рот полка перешли на сторону большевиков. План операции разрабатывали Войцеховский и Шаров. В операции принимали участие И. Ю. Кулик и сам В. М. Примаков.

 утром началось создание 1-го полка (куреня) Червонного казачества под командованием Примакова, в который вошли харьковские красногвардейцы, революционные солдаты бывшей Русской армии из отряда Примакова и революционные солдаты 2-го Украинского полка УНР, перешедшие на сторону большевиков.

Боевой путь 

 1-й курень атамана В. М. Примакова в составе группы войск П. В. Егорова из Харькова выступил в направлении Полтавы.

 червонные казаки получили боевое крещение в боях за Полтаву. После взятия города в составе полка был сформирован кавалерийский дивизион, с которым Примаков ушёл на Киев.

В Киеве состав полка пополнился добровольцами разных национальностей, вследствие чего 1 марта на собрании полка было принято решение переименовать его в 1-й рабоче-крестьянский социалистический полк Красной Армии. Это, однако, не входило в планы советского руководства, поэтому была предпринята попытка очистить полк от неукраинцев и начать формирование частей Червонного казачества — Вооружённых Сил Советской Украины по всей Украине.

После взятия Киева полк вёл бои на Правобережной Украине, на Волыни.

Тем временем  делегация Центральной рады заключила сепаратный мирный договор с блоком Центральных держав, согласно которому ими признавался суверенитет УНР. Центральной радой было подписано соглашение, обусловившее вступление на территорию Украины немецких и австро-венгерских войск. В свою очередь, Советская Россия также подписала Брестский мирный договор, по которому обязалась признать независимость Украины (УНР), прекратить боевые действия и вывести с её территории свои войска. Немногочисленные отряды Червонного казачества и рабочей Красной гвардии, подчинявшиеся советскому правительству Украины, были неспособны самостоятельно сдержать германо-австрийское наступление и были выведены на территорию РСФСР. Здесь полк участвовал в боях с повстанцами под Новочеркасском.

В конце апреля — начале мая 1918 года, в обстановке продолжающегося наступления экспедиционного корпуса германских войск и разрастающегося антисоветского казацкого восстания на территории Области Войска Донского, полк обеспечивал эвакуацию ценного имущества Донской Советской Республики из Ростова-на-Дону на север, в Центральную Россию.

Ввиду того, что договор РСФСР с Германией от 4.05.1918 года предусматривал разоружение и интернирование украинских частей, переходивших границу РСФСР, было решено переименовать 1-й полк Червонного казачества в 1-й Днепровский отряд Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. В мае отряд выполнил ответственное задание.

В июне-августе отряд пребывал в городе Почеп (в тот период, Черниговская губерния). Здесь он пополнился личным составом, прошёл обучение и пополнил вооружение.

22 сентября был подписан приказ № 6 Всеукраинского центрального военно-революционного комитета о сформировании в нейтральной зоне 1-й и 2-й Украинских повстанческих дивизий по четыре куреня (полка) в каждой. В 1-й Украинской повстанческой дивизии три куреня были пехотными, а четвёртым стал 1-й конный курень Червонного казачества.

На тот момент в отряде В. Примакова имелись одна конная и одна пешая сотни Червонного казачества, а также другие небольшие повстанческие формирования: пулемётная команда, артиллерийская батарея (две трёхдюймовые пушки), подразделение самокатчиков (100 машин-велосипедов). В период формирования повстанческих частей было принято решение о переводе пешей сотни в состав 1-го Повстанческого (Богунского) полка. К 1-й конной сотне присоединились мелкие кавалерийские формирования, и на её базе был организован 1-й конный полк Червонного казачества 1-й Повстанческой дивизии. В 1-й и 2-й сотнях этого полка преимущественно служили вчерашние партизаны, в 3-й — интернационалисты — перебежчики и бывшие военнопленные из германской и австро-венгерской армий, в 4-й — курды (также бывшие военнопленные из турецкой армии).

В ноябре 1918 года 1-й конный полк Червонного казачества был переведён в состав 2-й Повстанческой дивизии (впоследствии 2-й Украинской советской дивизии), входившей в состав Украинской советской армии.

С середины декабря 1-й конный полк Червонного казачества активно участвовал в боях с Действующей армией УНР 1918 года.

На протяжении весны 1919 года полк был значительно пополнен украинскими добровольцами, а также русскими мобилизованными из Московского военного округа и интернационалистами (преимущественно венграми). Летом в состав полка влились остатки целого ряда кавалерийских частей, действовавших ранее на Украинском фронте.

18 июля (возможно, 12 августа) 1-й конный полк Червонного казачества развёрнут в 1-ю конную бригаду Червонного казачества двухполкового состава, которая в сентябре вошла в состав вновь сформированной конной дивизии (с декабря 1919 — 8-я конная дивизия Червонного казачества).

Полное название 
1-й курінь Червоного козацтва (с )

1-й полк Червонного казачества

Командование 
Атаман, Командир полка:
Примаков, Виталий Маркович (28.12.1917-18.07.1919)

Помощник атамана:
Туровский, Семён Абрамович (июль 1918 — 18.07.1919)

Начальник артиллерийской батареи Михаил Осипович Зюк (с июля 1918)

Сотник Ярослав Тинченко (август 1918)

Состав 
На 2 января (15 января по новому стилю) 1918:
 командование: атаман
 1-я пешая сотня
 2-я пешая сотня

На 7 (20).01. 1918:
 командование: атаман
 1-я пешая сотня
 2-я пешая сотня
 кавалерийский дивизион

На 31.08.1918:
 командование: атаман
 1-я конная сотня
 2-я конная сотня
 3-я конная сотня (из ингушского кавалерийского полка Императорской Русской армии)
 4-я конная сотня (эскадрон из австрийских и венгерских военнослужащих-перебежчиков) — сотник Ярослав Тинченко.
 пулемётная команда,
 артиллерийская батарея (две трёхдюймовые пушки) — начальник батареи М. О. Зюк,
 подразделение самокатчиков (100 машин-велосипедов).

См. также 
 Украинская советская армия
 Рабоче-крестьянская Красная армия
 Вооружённые силы СССР

Примечания

Литература 
 Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине, т. 3. К., Госполитиздат УССР, 1957, с. 45—46. создание Военно-революционного совета Украины.
 Газета «Правда», 30 декабря 1917 г.создание полка Червонного казачества.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины. 1979. С.с. 11-42. С.14 — 28.12.1917 сформирован полк Червонного казачества Украины, 18.07.1919 полк Червонного казачества развёрнут в бригаду, 1.11.1919 бригада Червонного казачества переформирована в 8-ю дивизию Червонного казачества.
 Червонное казачество. Воспоминания ветеранов. Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР. Москва, 1969, редакторы-составители Е. П. Журавлёв, М. А. Жохов.
 Червоні аватари України: уніформа орлів Примакова. http://joanerges.livejournal.com/1127869.html
 Дубинский Илья. ПРИМАКОВ. Выпуск 2. (445). Основные даты жизни и деятельности В. М. Примакова. (lib.rus.ec/b/105117/read)

Ссылки 
 Кавалерийские корпуса РККА
 1-й кавалерийский корпус Червонного казачества имени ВУЦИК и ЛКСМ Украины
 1-я кавалерийская дивизия

Армия УССР
Казачьи войска
Красные казаки
Советская кавалерия во время Гражданской войны